Los Grandes Éxitos En Español (найбільш хіти іспанською) — музичний альбом гурту Cypress Hill. Усі пісні цього альбому - іспанською мовою.

Список пісень 
 Yo Quiero Fumar
 Loco En El Coco
 No Entiendes La Onda
 Dr. Dedoverde
 Latino Lingo
 Puercos
 Marijuano Locos
 Tu No Ajaunta
 Illusiones
 Muevete
 No Pierdo Nada
 Tequila
 Tres Equis
 Siempre Peligroso (feat Fermín IV)

Посилання 

Альбоми Cypress Hill
Музичні альбоми 1999